Pierwszy rząd lorda Salisbury’ego – urzędujący w latach 1885–1886
 Drugi rząd lorda Salisbury’ego – urzędujący w latach 1886–1892
 Trzeci rząd lorda Salisbury’ego – urzędujący w latach 1895–1902